Мост Теодора Хойса () — мосты, названные в честь первого федерального президента ФРГ Теодора Хойса. Расположены в Германии.

 Мост Теодора Хойса (Гейдельберг) — мост через Неккар в Гейдельберге.
 Мост Теодора Хойса (Дюссельдорф) — мост через Рейн в Дюссельдорфе. 
 Мост Теодора Хойса (Ингольштадт) — мост через Дунай в Ингольштадте.
 Мост Теодора Хойса (Майнц) — мост через Рейн в Майнце.
 Мост Теодора Хойса (Мангейм) — мост через Рейн в Мангейме.
 Мост Теодора Хойса (Минден) — мост через Везер в Миндене. 
 Мост Теодора Хойса (Нюрнберг) — мост через Пегниц в Нюрнберге. 
 Мост Теодора Хойса (Эссен) — мост через Рур в Эссене.